

Presentación previa 
El argentino Diego Schwartzman fue el campeón defensor, pero no pudo defender con éxito su título, tras caer derrotado en segunda ronda ante su compatriota Martín Alund.

El uruguayo Pablo Cuevas es el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final al argentino Facundo Argüello.

Cabezas de serie 

 Guido Pella (Segunda ronda)
 Diego Schwartzman (Primera ronda)
 Alejandro González (Segunda ronda)
 Thomaz Bellucci (Primera ronda)

<ol start="5">
  Gastão Elias ''(Primera ronda)
  Rogério Dutra da Silva ''(Segunda ronda)
  Pere Riba ''(Primera ronda)
  João Souza (Primera ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales 
{{Eliminatoria de 4-3sets 

| RD1-seed1=
| RD1-team1= Guido Andreozzi
| RD1-score1-1=60
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=3
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Pablo Cuevas
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Steven Diez 
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=
| RD1-team4=| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=WC
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=
| RD2-team2= Facundo Argüello
| RD2-score2-1=66
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=4
}}

 Cuadro superior 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
| RD1=Primera ronda
| RD2=Segunda Ronda
| RD3=Cuartos de final
| RD4=Semifinales

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= G Pella
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= M González
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=64
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= G Andreozzi
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= R Olivo
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= E Schwank
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= A Collarini
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= A Molteni
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=62
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= T Bellucci
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= P Cuevas
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= F Coria
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= F Bagnis
| RD1-score12-1=66
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= G Clezar
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= K Mesaroš
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=62
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= P Riba
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=3

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= G Pella
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= G Andreozzi
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= E Schwank
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=6
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= P Cuevas
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2='''6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= F Coria
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= K Mesaroš
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08=

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Buenos Aires 2013